Paul Jessé (Paris,  - Hyères, ) a été le collaborateur d’Eugène Labiche et d’Auguste Lefranc pour la pièce Le Major Cravachon (1844). Il était l’oncle de Lefranc.

À part cette collaboration unique, Paul Jessé a laissé une traduction de la Retraite et destruction de l'armée anglaise dans l'Afghanistan, de Vincent Eyre (1844) et une traduction de l’Histoire de la marine des États-Unis d'Amérique, par J.-F. Cooper (1845-1846, 2 vol.).

Notes et références

Liens externes 
 

Dramaturge français du XIXe siècle
Naissance en décembre 1810
Naissance à Paris
Décès en décembre 1849
Décès à Hyères
Décès à 38 ans